Miejscowości w USA:
 Ghent – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Carroll
 Ghent – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Lyon
 Ghent – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Columbia
 Ghent – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Columbia
 Ghent – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Raleigh
Gminy w USA:
 gmina Ghent (ang. Ghent Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Columbia